Athens Township peut désigner les townships suivants, au Canada et aux États-Unis :

Canada 
 Athens, dans les comtés unis de Leeds et Grenville en Ontario.

États-Unis

Kansas 
 , du comté de Jewell ;

Michigan 
 , du comté de Calhoun ;

Minnesota 
 , du comté d'Isanti ;

Missouri 
 Athens du comté de Gentry ;

Ohio 
 , du comté d'Athens ;
 , du comté de Harrison ;

Pennsylvanie 
 Athens Township, du comté de Bradford ;
 Athens Township, du comté de Crawford.

Homonymie de townships